A Pocoyo 2005-től vetített spanyol–brit televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat. Spanyolországban a Clan TVE, Magyarországon az M2 tűzte műsorára.

Ismertető

Szereplők 
 Pocoyo Egy kék ruhát viselő kisfiú. magyar hangja: Kiss-Vida Dorka
 Jim
 Elly Egy rózsaszín elefánt, Pocoyo barátja.
 Pato Egy sárga kacsa.
 Loula Egy kutya.
 Szundimadár Egy zöld madár.
 Szundimadárka Szundimadár kicsinye.
 Valentina Egy hernyó,majd pillangó.
 Polip Egy piros polip.

Epizódok

1. évad

2. évad

3. évad (Gyerünk, Pocoyo!)

Jegyzetek

Források

További információk 
 Official Pocoyo Blog 
 

2009-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Spanyol számítógépes animációs sorozatok
Brit számítógépes animációs sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Televíziós oktató sorozatok
2014-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok